Хетосфериевые () — семейство аскомицетовых грибов класса Sordariomycetes, иногда выделяется в порядок Chaetosphaeriales. Грибы являются сапрофитами. Плодовое тело полушарообразное или шарообразное. Парафизы от редких до обильных, аски унитуникатные, апикальное кольцо может отсутствовать.

Представители

Примечания

Ссылки 
 Britannica

Семейства грибов
Сордариомицеты